

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Pątnów – część miasta Konin
 Pątnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Pątnów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów

Inne 
 Pątnów – nieistniejący już przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Pątnów Legnicki, Pątnów Wieluński